Вітре́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 100 км на північ від Клермон-Феррана, 55 км на захід від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1-1-2017 Вітре і Мольн було об'єднано в новий муніципалітет Мольн-Вітре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 109,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Вітре 
 Вітре на сайті французького Національного інституту географії
 Вітре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вітре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вітре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Альє